Bougara est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Patronyme 

 M'Hamed Bougara, homme politique algérien ;
 Rédouane Bougara (1972-1998), champion français de kick boxing et de boxe thaï.

Toponyme 

 Bougara, commune de la wilaya de Tiaret en Algérie ;
 Bougara, commune de la wilaya de Blida en Algérie ;

Divers 
 Université M'Hamed Bougara de Boumerdès, une université de la wilaya de Boumerdès en Algérie ;

Patronyme arabe